Osmi putnik se može odnositi na:

Film 
 Osmi putnik (film), američko-britanski film iz 1979. godine
 Osmi putnik 2, američko-britanski film iz 1986. godine
 Osmi putnik 3, američki film iz 1992. godine
 Osmi putnik: Vaskrsnuće, američki film iz 1997. godine
 Osmi putnik, jugoslovenska i hrvatska hard rok grupa
 Osmi putnik (franšiza)

Muzika 
 Osmi putnik, jugoslovenska i hrvatska muzička grupa